Оравец () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Оравец, Матей (род. 1998) — словацкий футболист, играющий на позиции защитника.
 Оравец, Томаш (род. 1987) — словацкий футболист, нападающий клуба «Мархтренк».